Lorenzo Langstroth (1810-1895) – amerykański badacz życia pszczół
 langstroth – typ ula